Джон Холмс (; р. 1951 года, Престон, Англия) — британский дипломат.

Учился в Баллиол-колледже Оксфорда.

На дипломатической службе с 1973 года.

В 1999—2001 годах посол Великобритании в Португалии.
В 2001—2006 годах посол Великобритании во Франции.

С 1976 года женат на Пенелопе Моррис, с которой имеет трёх дочерей: Сару, Люси и Эмили.

Кавалер ордена Святого Михаила и Святого Георгия (1997).
Рыцарь Великого Креста Королевского Викторианского ордена (2005, кавалер 1998).
Рыцарь-командор Ордена Британской империи (1999).

Ссылки 
 

Воспитанники Баллиол-колледжа
Дипломаты Великобритании
Послы Великобритании в Португалии
Послы Великобритании во Франции